Feed Me's Escape from Electric Mountain je druhé studiové album Britského Drum and Bassového hudebníka Jona Gooche.

Seznam skladeb 

Alba z roku 2011